Тихоокеанский удав Биброна, или кандойа Биброна () — редкий вид змей подсемейства удавов. Видовое название дано в честь французского зоолога Габриеля Биброна (1805—1848).

Внешний вид и строение 
Длина до 2-х метров. Голова треугольная, шея длинная и тонкая. Могут иметь красную с белыми узорами, шоколадно-коричневую с жёлтым рисунком, чёрную, дымчато-серую или желтоватую окраску. Цвет кожи способен меняться в зависимости от физиологического состояния змеи.

Распространение и подвиды 
Кандойа Биброна встречается в Микронезии, Полинезии, а также на острове Серам (Индонезия).

Выделяют два подвида кандойи Биброна:

Подвид Candoia bibroni bibroni обитает на островах Фиджи, Тонга, Луайоте и острове Банкс.

Подвид Candoia bibroni australis встречается на Сераме, архипелаге Бисмарка, Новых Гибридах, островах Вудлерк, Санта-Круз, Луайоте, Токелау и Самоа.

Места обитания и образ жизни 
Живёт во влажных тропических лесах. Умеет лазать по деревьям. Ведёт ночной образ жизни.

Питание 
Кормится небольшими птицами, а также мелкими зверьками и ящерицами.

Кандойа Биброна и человек 
Местами численность обоих подвидов уменьшается из-за вырубки тропических лесов.

Примечания 

Ложноногие
Пресмыкающиеся Азии
Животные, описанные в 1839 году
Биброн
Таксоны, описанные Габриэлем Биброном